Rafelguaraf kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rafelguaraf (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Rafelguaraf (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar